Teresa z Ávili (1515–1582) – hiszpańska karmelitanka, święta Kościoła katolickiego
 Teresa od Jezusa (Marianna Marchocka) (1603–1652) – polska karmelitanka, Służebnica Boża Kościoła katolickiego
 Teresa od Jezusa z Andów (1873–1897) – chilijska karmelitanka, święta Kościoła katolickiego
 Teresa od Jezusa Jornet e Ibars (1843-1897) – hiszpańska zakonnica, założycielka Małych Sióstr Opuszczonych Starców, święta Kościoła katolickiego

Zobacz też 
 Teresa od Dzieciątka Jezus